Dreamquest ist der Name

 eines Fantasy-Pornofilmes aus dem Jahr 2002, siehe Dream Quest.
 einer 2005 in Triest gegründeten Musikgruppe, siehe Luca Turilli’s Dreamquest.